«Big Fat Lie» — другий студійний альбом американської поп/R&B-співачки Ніколь Шерзінгер. Реліз відбувся 17 жовтня 2014 року.

Список композицій 

Примітки
  означає вокального продюсера

Чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Сторінка Ніколь Шерзінгер на Facebook 
 YouTube: Nicole Scherzinger - Big Fat Lie - A Track by Track Interview  (англ.)

Альбоми Ніколь Шерзінгер
Альбоми RCA Records